Austria:
 Leopoldsdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung
 Leopoldsdorf im Marchfelde – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Zobacz też:
 Klausen-Leopoldsdorf